

Presentación previa 
No hay campeón defensor ya que se trata de la primera edición del torneo.

El esloveno Blaž Kavčič ganó el título, derrotando al ruso Alexander Kudryavtsev en la final, 6–2, 3–6, 7–5.

Cabezas de serie 

  Blaž Kavčič (CAMPEÓN)
  Alexander Kudryavtsev (FINAL)
  Di Wu (Semifinales)
  Valeri Rudnev (Semifinales)

<li>  Josselin Ouanna (Cuartos de final)
<li>  Jeevan Nedunchezhiyan (Segunda ronda)
<li>  Shuichi Sekiguchi (Segunda ronda)
<li>  Ti Chen (Cuartos de final)

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura